Die folgende Liste enthält alle 566 Gemeinden im US-amerikanischen Bundesstaat New Jersey. In New Jersey existieren fünf verschiedene Arten von Gemeinden, darunter 250 Boroughs, 52 Citys, 15 Towns, 246 Townships und drei Villages.

Die Townships stellen im Gegensatz zu den meisten anderen US-Bundesstaaten keine Gliederungen der jeweiligen Countys dar, sondern haben einen Status als selbstverwaltete Kommunen.

Weblinks 

 Karte der Gemeinden in New Jersey

Einzelnachweise 

New Jersey
!